Quintela puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

España

Provincia de La Coruña 
 Quintela, lugar de la parroquia de Artes en el municipio de Carballo;
 Quintela, lugar de la parroquia de As Valeras del municipio de Mellid;
 Quintela, lugar de la parroquia de Entíns del municipio de Outes;
 Quintela, lugar de la parroquia de Cis del municipio de Oza-Cesuras;
 Quintela, lugar de la parroquia de San Román del municipio de Santiso;

Provincia de León 
 Quintela (Balboa), localidad del municipio de Balboa;
 Quintela (Barjas), localidad del municipio de Barjas;

Provincia de Lugo 
 Quintela, lugar de la parroquia de Cervela del municipio de Antas de Ulla;
 Quintela, lugar de la parroquia de Aguada del municipio de Carballedo;
 Quintela, lugar de la parroquia de Lobelle del municipio de Carballedo;
 Quintela, parroquia del municipio de Castro de Rey;
 Quintela, lugar de la parroquia de Santa Comba de Orizón del municipio de Castro de Rey;
 Quintela, lugar de la parroquia de San Bartolomé de Chamoso del municipio de Corgo;
 Quintela, lugar de la parroquia de A Grade del municipio de Chantada;
 Quintela, lugar de la parroquia de Laxe del municipio de Chantada;
 Quintela, lugar de la parroquia de San Salvador de Asma del municipio de Chantada;
 Quintela, lugar de la parroquia de A Allonca del municipio de Fonsagrada;
 Quintela, lugar de la parroquia de A Mota del municipio de Guntín;
 Quintela, lugar de la parroquia de Toldaos del municipio de Láncara;
 Quintela, lugar de la parroquia de Trasliste del municipio de Láncara;
 Quintela, lugar de la parroquia de Coeo del municipio de Lugo;
 Quintela, lugar de la parroquia de Piñeiro del municipio de Páramo;
 Quintela, lugar de la parroquia de San Vicente de Gondrame del municipio de Páramo;
 Quintela, lugar de la parroquia de A Chanca del municipio de Sarria;
 Quintela, lugar de la parroquia de San Sadurniño de Froián del municipio de Sarria;
 Quintela, lugar de la parroquia de Arroxo del municipio de Baralla;
 Quintela, lugar de la parroquia de Laxes del municipio de Baralla;

Provincia de Orense 
 Quintela, lugar de la parroquia de O Ribeiro del municipio de Bande;
 Quintela, lugar de la parroquia de Santa Comba del municipio de Bande;
 Porto-Quintela, lugar de la parroquia de Santa Comba del municipio de Bande;
 Quintela, lugar de la parroquia de Mazaira del municipio de Castro Caldelas;
 Quintela, lugar de la parroquia de Junquera de Ambía del municipio de Junquera de Ambía;
 Quintela, lugar de la parroquia de A Illa del municipio de Lobios;
 Quintela, lugar de la parroquia de Canedo del municipio de Orense;
 Quintela de Velle, lugar de la parroquia de Velle del municipio de Orense;
 Quintela de Leirado, municipio de la provincia de Orense;
 Quintela de Leirado, parroquia de dicho municipio;
 Quintela, lugar de dicha parroquia;
 Quintela de Abaixo, lugar de la parroquia de Pedrafita del municipio de La Teijeira;
 Quintela de Arriba, lugar de la parroquia de Pedrafita del municipio de La Teijeira;
 Quintela de Hedroso, parroquia del municipio de Viana del Bollo;
 Quintela de Hedroso, lugar de dicha parroquia;
 Quintela de Umoso, parroquia del municipio de Viana del Bollo;
 Quintela de Umoso, lugar de dicha parroquia;
 Quintela do Pando, parroquia del municipio de Viana del Bollo;
 Quintela do Pando, lugar de dicha parroquia;

Principado de Asturias 
 Quintela, aldea del concejo de Santa Eulalia de Oscos;

Provincia de Pontevedra 
 Quintela, parroquia del municipio de Crecente;
 Quintelas, lugar de la parroquia de Dúas Igrexas del municipio de Forcarey;
 Quintelas, lugar de la parroquia de Millarada del municipio de Forcarey;
 Quintela, lugar de la parroquia de Brocos del municipio de Agolada;
 Quintela, lugar de la parroquia de Santa Comba del municipio de Agolada;
 Quintela, lugar de la parroquia de Ventosa del municipio de Agolada;
 Quintela, lugar de la parroquia de Catasós del municipio de Lalín;
 Quintela, lugar de la parroquia de Moaña del municipio de Moaña;
 Quintela, parroquia del municipio de Redondela;
 Quintela, lugar de la parroquia de Manduas del municipio de Silleda;
 Quintela, lugar de la parroquia de A Florida del municipio de Vigo;

Portugal 
 Quintela, freguesia del municipio de Sernancelhe;
 Quintela de Lampaças, freguesia del municipio de Braganza;
 Quintela de Azurara, freguesia del municipio de Mangualde;
 Quintela, aldea en la freguesia de São Pedro de Alva, municipio de Penacova;
 Quintela, aldea da freguesia de Friões, municipio de Valpaços;
 Quintela, aldea en la freguesia de Argivai, municipio de Póvoa de Varzim;
 Quintela, aldea en la freguesia de Rego, municipio de Celorico de Basto;

Uruguay 
 Mones Quintela, localidad del departamento de Artigas, municipio de Bella Unión;

Apellido 
 Antonio Toledo Quintela (España, 1854-1885), teólogo y periodista español.
 Manuel Quintela Cassagne (Uruguay, 1865-1928), médico y profesor universitario uruguayo.
 Alfredo Mones Quintela (Uruguay, 1910-1969), ingeniero agrónomo uruguayo.
 Hugo Bab Quintela (Argentina, 1943), director de teatro, dramaturgo, compositor, psiquiatra y psicoanalista argentino.
 Silvia Mónica Quintela (Argentina, 1948-1977), médica argentina.
 Teresita Nicolasa Quintela (Argentina, 1950), asistenta social y política argentina.
 Francisco Quintela Requeijo (España, 1951), médico y político español.
 María Carmen González Quintela (España, 1957), empresaria y política española.
 Marco Virgilio García Quintela (España, 1958), historiador español.
 César Cambeiro Quintela (España, 1958), actor y actor de doblaje español.
 Anxo Quintela González (España, 1960), escritor y periodista español.
 Ricardo Clemente Quintela (Argentina, 1960), político argentino.
 Jaime Eduardo Agulló Quintela (España, 1962), futbolista español.
 Julio Torrado Quintela (España, 1982), doctor en psicología, político y ajedrecista español.
 Erik Quintela Salvador ("KingTela") (España, 1991), baloncestista español.
 Diego Quintela Carril (España, 1991), jugador de fútbol sala español.
 Sergi Quintela Salvador (España, 1996), baloncestista español.
 Óscar Francisco García Quintela ("Pinchi") (España, 1996), futbolista español.